Carlo Croce ist der Name folgender Personen:

* Carlo M. Croce (* 1944), italienischstämmiger US-amerikanischer Mediziner
 Carlo Croce (Segler) (* 1945), italienischer Segler